Damian Rivera (Cranston, Rhode Island, Estados Unidos, 8 de diciembre de 2004) es un futbolista estadounidense que juega en la posición de interior izquierdo en el New England Revolution de la Major League Soccer.

Trayectoria

New England Revolution II 
Estuvo en las categorías inferiores del New England Revolution Academy, por lo que sube al equipo mayor, el New England Revolution, que disputa la Major League Soccer, pero fue enviado a préstamo al equipo de las reservas del club, el New England Revolution II de la USL League One.

Realizó su debut con el equipo New England Revolution II contra el Orlando City B en la USL League One, aparece en la alineación titular, siendo sustituido al minuto 70, con sabor amargo a derrota. En la fecha 12 del torneo, aparece su primer gol como jugador profesional, apareciendo en el banco de suplencia contra el Richmond Kickers, entrando al terreno de juego al minuto 70, trece minutos después, anota el gol que ponía a su equipo con victoria superior ante el Richmond Kickers con el marcador 4-0. En la fecha 14, se enfrentaba ante el North Texas S.C, apareciendo en la alineación titular para su club, Damian abrió el marcador al minuto 9 para darle una leve ventaja para su equipo, es sustituido al minuto 76, con victoria en el marcador 2-0.

Disputó en la temporada 2019-20, 14 partidos, ofreciendo 2 goles al equipo de reservas del club New England Revolution II, además de que en varias ocasiones subió al equipo mayor, estando en el banco de suplencia, sin ver minutos del juego.

En la temporada 2020-21, Damian ofreció una mejor participación con su equipo de reservas. En la fecha 14 de la USL League One, se enfrentaba ante el Toronto FC II, apareciendo en la alineación titular, al minuto 46 del segundo tiempo abre el marcador para poner el 1-0, siendo sustituido al minuto 78 del encuentro, gracias a su gol, el equipo New England Revolution II venció a su rival con el marcador 1-0. En el siguiente partido (fecha 15), se enfrentaba ante el FC Tucson, Damian disputó todo el partido, ofreciendo su segundo gol consecutivo en 2 partidos, al minuto 34, el New England Revolution II es derrotado en el marcador 4-2. Damian disputó 25 partidos, ofreciendo 6 goles, siendo una de las mejores experiencias a corta edad.

En la temporada 2021-22, disputó 5 partidos, ofreciendo tres goles para New England Revolution II.

New England Revolution 
Mientras estaba a préstamo en el equipo de New England Revolution II, sube al equipo mayor a disputar un partido de la Major League Soccer, en el que tuvo minutos de juego contra el FC Cincinnati, entrando al terreno de juego al minuto 62, con victoria en el marcador 4-1 ante el FC Cincinnati.

En la temporada 2021-22, Damian es regresado al New England Revolution, aparece en su primer juego con el club, contra el Inter de Miami, entrando al terreno de juego al minuto 83, con derrota para Damian, ya que caen derrotados en el marcador 3-2. En la fecha 10, Damian debutó en la alineación titular del club, y realizando un hecho histórico, ya que Damian abrió el marcador al minuto 1 para el New England Revolution, disputando 72 minutos del partido con victoria 2-0, Damian se convirtió en el tercer jugador que anota en el minuto 1 de la Major League Soccer.

Debutó en el torneo de la US Open Cup con el New England Revolution, en la cuarta ronda contra el FC Cincinnati, disputando los 90 minutos del partido con la victoria superior en el marcador 5-1, logrando clasificar a octavos de final. En octavos de final, Damian se enfrentaba ante el New York City, disputando nuevamente los 90 minutos del encuentro, el partido se encontraba 0-0, por lo que se tuvo que jugar a la prórroga, al minuto 94, el New York City abre el marcador para poner el 1-0, siendo eliminados en octavos de final de la US Open Cup.

Estadísticas  
 Actualizado al último partido jugado el .

Vida privada 
Posee la nacionalidad costarricense por la madre y guatemalteca por su padre, por lo que puede escoger por representar a las selecciones centroamericanas.

Damian conversó en la entrevista exclusiva de ESPN, declarando a cuál selección le gustaría jugar por orden.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Damian Rivera en Cero a cero 
 Ficha de Damian Rivera en Transfermarkt

Futbolistas del New England Revolution